Болгары (, ) — одно из национальных меньшинств, проживающих на территории современной Украины.

История

В составе Российской империи 
Массовое переселение болгар на территорию современной Украины началось во второй половине XVIII века, после захвата территории Болгарии Османской империей и продолжалось до победы Российской империи в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Царское правительство поощряло болгар на заселение незанятых земель юга империи: предоставляло земельные наделы и субсидии, освобождало от воинской службы и налогообложения, гарантировало свободу вероисповедания и т. п.

Болгарская община Бессарабии 

В описях тех лет все переселенцы именуются «болгарами», однако среди них были также этнические гагаузы и арнауты. В 1828 году болгар в Бессарабии насчитывалось 26 679. В 1835 году — уже более 61 тыс. чел. Последняя волна массовой эмиграции болгар в Буджак пришлась на 1830 год. После этого болгарская интеллигенция начала активно противиться эмиграции болгар в Россию с целью усиления демографических предпосылок для создания независимого болгарского государства на основе балканских провинций Османской империи. К 1897 году из состава бессарабских болгар по языковому признаку выделились гагаузы: перепись зафиксировала в Российской Бессарабии 103 492 этнических болгарина (из 170 000 по империи в целом) и 57 045 гагаузов.

Более высокая рождаемость гагаузов, а также их большая этническая стойкость привели в конечном счёте к постепенной ассимиляции гагаузами значительной части бессарабских болгар. Случаи обратной ассимиляции гагаузов в болгарскую среду наблюдались, но они были более редкими. В целом, болгары и гагаузы сохраняют этническое равновесие только в тех сёлах, где их изначально поселилось примерно поровну (например, в селе Кубей).

Во второй половине XIX века местная болгарская администрация строилась на выборной основе; функционировало 50 болгарских школ (на 2,5 тысячи учеников), болгарская гимназия в Болграде и центральные болгарские училища в Преславе и Комрате. Реформа 1871 года изменила правовой статус болгар, которых уравняли в правах с коренным населением. Проводилась постепенная русификация, которая, впрочем, объяснялась скорее смешанным этническим составом поселенцев в Буджаке, где русский язык взял на себя статус лингва франка между болгарами, гагаузами, молодванами, немцами и другими колонистами. Делопроизводство в органах государственного и общественного управления было переведено на русский язык, который к тому же стал обязательным языком обучения в образовательных учреждениях.

К началу XX века в Российской империи проживало более 250 тыс. болгар.

Начало и конец коренизации 
Новым этапом в истории болгар Украины стало продвижение в УССР в 1920-х годах политики коренизации. Были созданы болгарские национальные районы. В болгарских населённых пунктах действовали болгарские сельсоветы и судебно-следственные камеры (болгарские судебные органы). Начали издаваться болгарские газеты, журналы, художественная и общественно-политическая литература. В болгарских районах функционировали болгарские школы. Действовали болгарские театральные труппы.

В связи со сворачиванием коренизации в 1937 году административные и территориальные единицы и культурно-просветительские учреждения всех национальных меньшинств, в том числе и болгар, были ликвидированы, издание прессы и литературы на болгарском языке прекращено.

В 1944 году под предлогом того, что крымские болгары якобы помогали немецким войскам, из Крыма было депортировано 12,5 тысяч болгар.

Современное состояние 
Согласно переписи населения, на 2001 год на Украине проживало 204,6 тысяч болгар, преимущественно в Одесской (150,6 тысяч) и Запорожской (27,4 тысячи) областях.

Болгарские национальные организации Запорожья, Киева, Одессы, Болграда, Белогорска, Николаева и многих посёлков объединяются в Ассоциацию болгарских национально-культурных организаций Украины (создана в 1993 году).

Болгарский язык изучается в общеобразовательных учебных заведениях в местах компактного проживания болгар, учителей болгарского языка и литературы готовят в Одесском и Львовском университетах, Измаильском и Бердянском педагогических институтах, Белгород-Днестровском педагогическом училище. В школах работают болгароязычные классы: по данным Министерства образования и науки Украины в 2010/2011 году в классах с болгарским языком преподавания обучалось 65 детей.

В Одессе издаётся болгарский еженедельник «Роден край». Радио- и телевещание на болгарском языке осуществляется в Крыму и Одессе.

Примечания

Ссылки 
 БОЛГАРИ В УКРАЇНІ. // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.- К.: В-во «Наукова думка», 2003. — 688 с.: іл.

Народы Украины
Болгарская диаспора